El canal de televisión Discovery Channel puede referirse a:

África
 Discovery Channel (Sudáfrica)

América
 Discovery Channel
 Discovery Channel (Latinoamérica)
 Discovery en Español
 Discovery Channel (Canadá)

Asia
 Discovery Channel (Sudeste Asiático)

Europa
 Discovery Channel (España)
 DMax (España)
 DKiss
 Discovery Channel (UK and Ireland)
 Discovery Channel (Italia)
 Discovery Channel (Alemania)
 Discovery Channel (Países Bajos)
 Discovery Channel (Polonia)
 Discovery Channel (Eslovenia)
 Discovery Channel (Noruega)

Oceanía
 Discovery Channel (Australia)

Miscelánea
 Discovery Channel Pro Cycling Team, fue un equipo ciclista